YGJ steht für:
 Flughafen Yonago, Yonago, Präfektur Tottori, Japan (IATA-Code)
 Ystad–Gärsnäs Järnväg(saktiebolag), „Ystad-Gärsnäs Eisenbahn(gesellschaft)“, schwedische Bahn, siehe Bahnstrecke Köpingebro–Gärsnäs

Abkürzung